Hårslev Sogn henviser til flere artikler:
 Hårslev Sogn (Næstved Kommune) – et sogn i Næstved Kommune (tidligere Fuglebjerg Kommune) og i Næstved Provsti
 Hårslev Sogn (Nordfyns Kommune) – et sogn i Nordfyns Kommune (tidligere Søndersø Kommune) og i Bogense Provsti